Цыганковы Нивы — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Расположена на восточном побережье озера Ужанье (реки Ужица), в 7 км к северу от райцентра Усвяты.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 57 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района